Консерватория Хоха (, Hoch’sches Konservatorium) — консерватория во Франкфурте-на-Майне, основанная в 1878 году на средства в размере 1 000 000 немецких марок, оставленные на создание в городе высшего музыкального учебного заведения франкфуртским юристом и предпринимателем Йозефом Хохом (; 1815—1874).

Первым руководителем консерватории стал композитор Иоахим Рафф, один из наиболее популярных авторов своего времени. В раннем педагогическом коллективе Рафф попытался соединить поклонников новой немецкой музыки (вроде Иосифа Рубинштейна, верного адепта Рихарда Вагнера) и сторонников более традиционной и умеренной школы (начиная с Клары Шуман).

На протяжении 60 лет Консерватория Хоха была основным музыкальным учебным заведением во Франкфурте. В 1928 году, как считается, венгерский музыкант Матьяш Шейбер прочитал в Консерватории Хоха первый в Европе академический курс по джазу. В 1938 году на её основе была создана (государственная) Высшая школа музыки. В 1947 году Консерватория Хоха была открыта вновь как учебное заведение более младшего статуса, однако сегодня в ней можно получить высшее образование в области музыкальной педагогики и по основным музыкальным специальностям. С 2012 года в Консерватории можно получить квалификацию бакалавра. В консерватории Хоха обучается около 1000 студентов.

Национальный банк ФРГ в 1990 году выпустил купюру в 100 немецких марок, посвящённую Консерватории Хоха: на одной стороне было изображено её последнее предвоенное здание (разрушенное во время Второй мировой войны), на другой — портрет Клары Шуман, преподававшей в консерватории в 1878—1892 гг.

Директора консерватории 

 1878—1882: Йозеф Иоахим Рафф
 1883—1908: Бернхард Шольц
 1908—1916: Иван Кнорр
 1916—1923: Вальдемар фон Баусснерн
 1924—1933: Бернхард Секлес
 1933—1936: Бертиль Ветцельсбергер
 1936—1944: Герман Рёйттер
 1950—1954: Вальтер Дэвиссон
 1954—1958: Хельмут Вальха, Эрих Флинш, Густав Ленцевски
 1958—1973: Филипп Молер
 1973—1977: Клаус Фольк
 1977—1979: Ханс Дитер Реш, Алоис Коттман
 1979—2007: Франк Штеле
 2007—2008: Вернер Вильде (временный директор)
 2008—2018: Марио Лиепе
 2018—2022: Кристиан Хайниш, Каролина Прассель, Карин Франке-Андре (директорат)
 с 2022 года: Фабиан Рисер, Каролина Прассель, Карин Франке-Андре (директорат)

Известные преподаватели 

 Хуго Беккер
 Энгельберт Гумпердинк
 Маргарете Дессофф
 Джеймс Кваст
 Бернхард Коссман
 Адольф Ребнер
 Людвиг Ротенберг
 Ладзаро Уциелли
 Карл Фридберг
 Мария Ганфштенгль
 Хуго Хеерман
 Альфред Хён
 Курт Хессенберг
 Герман Цильхер
 Юлиус Штокхаузен
 Клара Шуман

Известные студенты и выпускники 

 Эрнест Блох
 Вальтер Браунфельс
 Борис Гамбург
 Перси Грейнджер
 Отто Клемперер
 Тиана Лемниц
 Эдуард Макдауэлл
 Ханс Пфицнер
 Пауль Хиндемит

Ссылки 
 Официальный сайт 

Консерватории по алфавиту
 
Учебные заведения, основанные в 1878 году